Медаль «За Полтавскую баталию» — медаль в честь победы в Полтавской битве.

Медаль была учреждена указом в 1710 году. Было отчеканено две разновидности медалей: урядничьи и солдатские, отличавшиеся размером и весом. Медаль выполнена из серебра, диаметр 49 миллиметров (урядничья) и 42 миллиметра (солдатская). Всего было отчеканено 4618 медалей. Медалью награждались низшие чины Преображенского и Семеновского полков. На одной стороне медали изображён Пётр I в мантии и в лавровом венке, вокруг надпись: «ПЕТРЪ АЛЕѮІЕВИЧЬ ВСЕРОССІИСКІИ САМОДЕРЖЕЦЪ». На другой стороне медали изображена Полтавская битва и надпись «ЗАПОЛТАВСКУЮ БАТАЛІЮ».

См. также 
 Медаль «В память 200-летия Полтавской битвы»

Примечания

Ссылки 
 Награды Императорской России

П
Северная война
Медали Российской империи за участие в военных действиях